Rio Maina — distrito de Criciúma, Santa Catarina, Brasil

Mani (Grécia) — península e região histórica do sul da Grécia continental

Villamaina — comuna italiana da Campania

Parónimos e homófonos
Mainá — nome comum de várias aves asiáticas da família dos esturnídeos

Mayna —  género da família Achariaceae

Desambiguações de topônimos